Belđojozo ima više značenja:
 Belđojozo (Breša)
 Belđojozo (Milano)
 Belđojozo (Pavija)